University Club bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 University Club (Monroe County, New York), ID-Nr. 85002851
 University Club (New York County, New York), ID-Nr. 80002726
 University Club (Oregon), ID-Nr. 79002144